Grębocin ist der Name folgender Orte in Polen:
 Grębocin (Nowe Brzesko) in der Woiwodschaft Kleinpolen
 Grębocin (Lubicz) in der Woiwodschaft Kujawien-Pommern
 Grębocin nad Strugą (Stadt Toruń) in der Woiwodschaft Kujawien-Pommern
 Grębocin (Gryfice) in der Woiwodschaft Westpommern